Berten ist der Familienname folgender Personen:

 Ignace Berten (* 1940), römisch-katholischer Theologe
 Peter Berten (1873–1960), deutscher Politiker

Berten ist der Name folgender Orte:
 Berten, niederländischer Name der Gemeinde Berthen im Département Nord in Frankreich

Siehe auch:
 Berden